Zótico (poeta) — poeta e crítico romano do 
 Zótico de Comana — mártir e bispo romano do 

Desambiguações de história